Никколи́ни () — фамилия итальянского происхождения, среди наиболее известных представителей которой можно выделить следующих личностей:

 Николо Гримальди по прозвищу Никколини (1673—1732) — итальянский певец.
 Дайанора Никколини (род. 1936) — американский фотограф.
 Джованни Никколини (1782—1861) — итальянский поэт, драматург.